Kreshchenie Ognyom (in russo  Крещение огнём) è il nono album in studio del gruppo heavy metal russo Aria, pubblicato nel 2003.

Tracce

Formazione
Arthur Berkut - voce
Vladimir Holstinin - chitarra
Vitaly Dubinin - basso
Sergey Popov - chitarra
Maxim Udalov - batteria

Collegamenti esterni